Leitgeb ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Leitgeb (* 1963), österreichische Medizinerin und erster weiblicher General des österreichischen Bundesheeres

 Christoph Leitgeb (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Christoph Leitgeb (Germanist) (* 1962), Germanist
 Franz Leitgeb (* 1960), österreichischer Generalleutnant im Bundesheer
 Georg Sokol Leitgeb (* 1985), österreichischer Filmregisseur, Musikjournalist und Kameramann
 Gerd Leitgeb (1939–2001), österreichischer Journalist
 Guido Franz-Josef Leitgeb (1894–1978), Benediktiner und Kunsthistoriker
 Hannes Leitgeb (* 1972), österreichischer Mathematiker und Philosoph

 Josef Leitgeb (1897–1952), österreichischer Lyriker und Erzähler
 Joseph Leitgeb (1732–1811), Hornist beim Fürsterzbischof von Salzburg und bei Fürst Antal Grassalkovich II.
 Maria-Christine Leitgeb (* 1967), österreichische Philologin und Indologin
 Mario Leitgeb (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Norbert Leitgeb (* 1949), Ingenieurwissenschaftler
 Otto von Leitgeb (1860–1951), österreichischer Schriftsteller
 Ronnie Leitgeb (1959–2022), österreichischer Tennistrainer
 Waldemar Leitgeb (1901–1974), österreichisch-deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter

Siehe auch:
 Leutgeb